

Населені пункти та їхні частини

 Крушин — село в гміні Болеславець Болеславецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Крушин — село в гміні Сіценко Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Крушин — село в гміні Влоцлавек Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Крушин — село в гміні Крипно Монецького повіту Підляського воєводства
 Крушин — село в гміні Бруси Хойницького повіту Поморського воєводства
 Крушин — частина села Маґнушев у гміні Маґнушев Козеницького повіту Мазовецького воєводства

Примітки